Agiochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agiochóri (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Rodópis, 
 Agiochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar